Gartenbach ist ein Gewässername:

 Gartenbach (Burgkunstadter Mühlbach), rechter Zufluss des Burgkunstadter Mühlbachs in Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Gartenbach (Flembach), linker Zufluss des Flembachs (zur Pegnitz) bei Ligenz, Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Gartenbach (Schmida), rechter Zufluss der Schmida in Ziersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Gartenbach (Simmerbach), linker Zufluss des Simmerbachs bei Ravengiersburg, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Gartenbach (Schwarzenbach), rechter Zufluss des Schwarzenbachs (zur Raumünzach, zur Murg) bei Herrenwies, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gartengraben
 Weingartenbach